8 МИР Добрич (или 8 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Добрич.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Добрич, при 33,62 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Добрич
Област Добрич